Rob Thomas peut désigner :
 Rob Thomas (né en 1965), scénariste américain de télévision (Veronica Mars, 90210, Meet the Mills) ;
 Rob Thomas (né en 1972), chanteur américain.